Большое Качино — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Ананьинского сельского поселения.

Находится примерно в 14 км к северу от центра города Чернушки.

Население 
По состоянию на 1 января 1981 года — 111 человек.

В 2005 году численность населения составляла 30 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 13 человек, в том числе 6 мужчин и 7 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района